Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym w sezonie 2006 to dziewiąta edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował dwanaście wyścigów, z czego dziewięć odbyło się w Europie, dwa w Australii i Oceanii oraz jeden w Ameryce Północnej. Pierwsze zawody odbyły się 26 lutego w australijskim Geelong, a ostatnie 10 września w niemieckiej Norymberdze. W tym sezonie wprowadzono klasyfikację punktową dla teamów.

Trofeum sprzed roku broniła Australijka Oenone Wood. W tym sezonie najlepsza w klasyfikacji generalnej okazała się Brytyjka Nicole Cooke (po raz drugi w karierze).

Wyniki

Klasyfikacje

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Mémoire du cyclisme 

Puchar Świata kobiet w kolarstwie szosowym
2006 w kolarstwie